Miejscowości w USA:
 Oak Ridge – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Oak Ridge – wieś w stanie Luizjana, w parafii Morehouse
 Oak Ridge – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Oak Ridge – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Oak Ridge – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Roane
 Oak Ridge – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cooke
 Oak Ridge – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman
Gminy w USA:
 Oak Ridge (ang. Oak Ridge Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Oak Ridge National Laboratory – laboratorium w Oak Ridge w Tennessee.